Топонимы и гидронимы России:
 Люнда (Красная Люнда) — село в Республике Марий Эл
 Люнда — деревня, Воскресенский район, Нижегородская область
 Люнда — река, правый приток Ветлуги.